duńska nazwa gminy w Niemczech – Holtsee

Osoby:
 Jes Holtsø – duński aktor